Похиленко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Похиленко, Валентина Ивановна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Похиленко, Николай Петрович (род. 1946) — советский и российский учёный, академик Российской академии наук.